Dit is een overzicht van de correspondentieschaak-kampioenen in Nederland.

Voordat de NBC in de jaren zestig opgericht werd, werd toch al per brief, briefkaart of telefoon geschaakt. Er werden van 1934 af ook kampioenschappen georganiseerd onder auspiciën van de KNSB.
Er is over die oudgedienden weinig nog bekend, de eerste kampioen correspondentieschaak was de heer T ten Kate. Van de heren Kor Mulder van Leens Dijkstra , Hein Meddeler , Gerard van Perlo en Jaap Staal is meer bekend. Vanaf 1997 wordt het Nederlands Kampioenschap zowel per post (zie externe link: correspondentieschaken.nl) als per e-mail/webserver (zie externe link: nbdweb.nl) gespeeld. Kampioenschappen gespeeld vanaf 2005 zijn te vinden op de ICCF website (zie externe link).

Voor onderstaande tabel geldt dat t/m 1965 het kampioenschap werd georganiseerd door de KNSB, daarna door de NBC.

Kampioenen correspondentieschaak

Externe links

Uitslagentabellen toernooien

Informatie over spelers

Overige externe links
 www.correspondentieschaken.nl/over-nbc, met de lijst van kampioenen
 nbcweb.nl
 ICCF website

 
Correspondentieschaak
kampioenen
Nederland, Lijst van Nederlandse kampioenen correspondentieschaak
Correspondentieschaak